Gollenberg (bij Birkenfeld), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gollenberg (Havelland), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg